Крейг Риве́ (; 13 сентября 1974, Норт-Бей, Онтарио, Канада) — профессиональный канадский хоккеист. Амплуа — защитник.

На драфте НХЛ 1992 года был выбран в 3 раунде под общим 68 номером клубом «Монреаль Канадиенс». 25 февраля 2007 года обменян в «Сан-Хосе Шаркс».

Статистика 
                                            
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1990-91  Barrie Colts                OHA-B  42    9   17   26   55
1991-92  Kingston Frontenacs         OHL    66    5   21   26   97  --  --  --  --  --
1992-93  Kingston Frontenacs         OHL    64   19   55   74  117  16   5   7  12  39
1993-94  Kingston Frontenacs         OHL    61   12   52   64  100   6   0   3   3   6
1993-94  Fredericton Canadiens       AHL     4    0    2    2    2  --  --  --  --  --
1994-95  Fredericton Canadiens       AHL    78    5   27   32  126  12   0   4   4  17
1994-95  Montreal Canadiens          NHL     5    0    1    1    5  --  --  --  --  --
1995-96  Fredericton Canadiens       AHL    49    5   18   23  189   6   0   0   0  12
1995-96  Montreal Canadiens          NHL    19    1    4    5   54  --  --  --  --  --
1996-97  Fredericton Canadiens       AHL    23    3   12   15   99  --  --  --  --  --
1996-97  Montreal Canadiens          NHL    35    0    4    4   54   5   0   1   1  14
1997-98  Montreal Canadiens          NHL    61    0    2    2   93   5   0   0   0   2
1998-99  Montreal Canadiens          NHL    66    2    8   10   66  --  --  --  --  --
1999-00  Montreal Canadiens          NHL    61    3   14   17   76  --  --  --  --  --
2000-01  Montreal Canadiens          NHL    26    1    2    3   36  --  --  --  --  --
2001-02  Montreal Canadiens          NHL    82    8   17   25   76  12   0   3   3   4
2002-03  Montreal Canadiens          NHL    82    7   15   22   71  --  --  --  --  --
2003-04  Montreal Canadiens          NHL    80    4    8   12   98  11   1   4   5   2
2004-05  TPS Turku                   FNL    18    3    1    4   28   6   0   0   0  39
2005-06  Montreal Canadiens          NHL    82    7   27   34  109   6   0   2   2   2
2006-07  Montreal Canadiens          NHL    54    6   10   16   57  --  --  --  --  --
2006-07  San Jose Sharks             NHL    17    1    7    8   12  11   2   3   5  18
2007-08  San Jose Sharks             NHL    74    5   30   35  104  13   0   6   6  16
2008-09  Buffalo Sabres              NHL    64    2   22   24  125  --  --  --  --  --
2009-10  Buffalo Sabres              NHL    78    1   14   15  100   6   1   0   1  11
2010-11  Buffalo Sabres              NHL    23    1    2    3   12  --  --  --  --  --
2010-11  Colambus Blue Jackets       NHL    14    1    0    1   23  --  --  --  --  --
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        923   50  187  237 1171  69   4  19  23  69

Ссылки 
 Статистика Р. на сайте Internet hockey database
 [nhl-transfer.ru/buffalo/sbuffalo/472-rive-krejg.html Статистика Крейга Риве на сайте nhl-transfer.ru]

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки ХК ТПС
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»